La nazionale di pallacanestro francese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale francese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità francese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1964 -  2°
1966 - 7°
1972 - 6°
1974 - 8°
1978 - 9°

1980 - 12°
1982 - 10°
1986 - 10°
1990 - 7°
1992 -  1°

1994 - 5°
1996 -  2°
1998 - 10°
2000 -  1°
2002 - 7°

2004 -  3°
2005 - 6°
2006 -  1°
2007 - 6°
2008 - 4°

2009 -  2°
2010 - 7°
2011 - 7°
2012 - 13°
2013 - 7°

2014 - 9°
2015 - 6°
2016 -  1°

Collegamenti esterni 
 

Francia
Under 18